San Vicente è un toponimo diffuso nei paesi di lingua spagnola e può riferirsi a:

 Argentina
San Vicente – città capoluogo del partido omonimo
Partido di San Vicente – partido della provincia di Buenos Aires
San Vicente – comune della provincia di Córdoba – nel dipartimento di San Alberto
San Vicente – comune della provincia di Misiones

 Cile
San Vicente de Tagua Tagua – o semplicemente San Vicente, comune della provincia di Cachapoal

 Colombia
San Vicente – comune nel dipartimento di Antioquia
San Vicente de Chucurí – comune nel dipartimento di Santander
San Vicente del Caguán – comune nel dipartimento di Caquetá

 Costa Rica
San Vicente – distretto capoluogo del cantone di Moravia
San Vicente – distretto del cantone di Santo Domingo

 Ecuador
San Vicente – capoluogo del Cantone di San Vicente

 El Salvador
Dipartimento di San Vicente – dipartimento 
San Vicente – capoluogo del dipartimento stesso
Diocesi di San Vicente – diocesi della Chiesa cattolica
San Vicente – vulcano
 Filippine
San Vicente – municipalità nella provincia di Camarines Norte
San Vicente – municipalità nella provincia di Ilocos Sur
San Vicente – municipalità nella provincia di Northern Samar
San Vicente – municipalità nella provincia di Palawan

 Guatemala
San Vicente Pacaya – comune del dipartimento di Escuintla

 Honduras
San Vicente Centenario – comune del dipartimento di Santa Bárbara

 Messico
San Vicente – comune nello Stato di Coahuila
San Vicente – comune dello Stato del Nuevo León

 Spagna
San Vicente de Alcántara – comune della provincia di Badajoz
San Vicente de Arévalo – comune della Provincia di Avila
San Vicente de la Barquera – comune della comunità autonoma della Cantabria
San Vicente de la Cabeza – comune della provincia di Zamora
San Vicente de la Sonsierra – comune della provincia di La Rioja
San Vicente del Palacio – comune della provincia di Valladolid
San Vicente del Raspeig – comune della provincia di Alicante
San Vicente del Valle – comune della provincia di Burgos
El Real de San Vicente – comune della provincia di Toledo
Hinojosa de San Vicente – comune della provincia di Toledo
Puerto de San Vicente – comune della provincia di Toledo
Val de San Vicente – comune della Spagna nella comunità autonoma della Cantabria

Pagine correlate
Vicente (disambigua)
São Vicente
San Vincenzo